HMS Glatton je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Glatton (1795) 
 HMS Glatton (1855) 
 HMS Glatton (1871) 
 HMS Glatton (1915)

Glatton